Скинтея () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Скинтея () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Скинтея.
 Скинтея () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Скинтея () — село в Румунії, у повіті Ясси. Адміністративний центр комуни Скинтея.
 Скинтея () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Жаріштя.